Dům může být:

 dům – budova určená pro obytné účely
 činžovní dům – lidově zvaný činžák
 pasivní dům
 inteligentní dům
 nízkoenergetický dům
 panelový dům – lidově označovaný slovem panelák
 rodinný dům
 hovorové synonymum pro slovo budova
 jihočeské a západočeské nářeční pojmenování pro předsíň

speciální typy
 kulturní dům – budova provozovaná především pro kulturní a společenské účely
 Dům kultury Akord
 Kulturní dům Peklo
 obchodní dům – budova určená pro maloobchodní činnost
 spolkový dům – více různých významů, obvykle sídlo nějakého spolku nebo jiné významné společenské organizace či instituce
 veřejný dům – jiné pojmenování pro nevěstinec
 zemský dům – objekty, které byly sídly centrálních úřadů země

konkrétní budovy nebo areály budov
 Bílý dům – sídlo amerických prezidentů ve Washingtonu
 Český dům – více různých významů
 Český dům (Ostrava) – budova v ostravském městském obvodě Vítkovice
 Černý dům – renesanční památka na Karlově náměstí v Třebíči
 Dům Kalich – významná budova v Litoměřicích na Mírovém náměstí
 Dům pánů z Lipé – renesančním budova v Brně na náměstí Svobody
 Dům odborových svazů – funkcionalistická budova v Praze 3 na Žižkově
 Dům umění města Brna – brněnská kulturní a výstavní instituce
 Dům U Černé Matky Boží – český kubistický dům na roku Celetné ulice a Ovocného trhu v Praze na Starém Městě
 Dům U Hybernů – pražská kulturní památka v městské části Praha 1
 Faustův dům – budova na Karlově náměstí v Praze na Novém Městě
 Heydlův dům – renesanční dům v Prachaticích na Kostelním náměstí
 Hnojový dům – dřevěná horská chalupa v osadě Jizerka v Jizerských horách
 Ipaťjevův dům – budova v níž byl zavražděn poslední ruský car Mikuláš II. Alexandrovič
 Národní dům na Vinohradech – kulturní a společenský dům v Praze 2 na Vinohradech na náměstí Míru
 Národní dům (Třebíč) – budova na Karlově náměstí v Třebíči
 Německý dům – více různých významů
 Mydlářovský dům – gotický dům v Chrudimi v Břetislavově ulici
 Obecní dům – významná pražská kulturní a společenská budova na náměstí Republiky
 Obecní dům (Opava) – opavské multikulturní zařízení
 Ottendorferův dům – budova, v níže se nachází koncertní a přednáškový sál ve Svitavách
 Panský dům – historická budova v Uherském Brodě z roku 1512
 Pavlovův dům – cihlová trojposchoďová obytná budova stojící na okraji Náměstí 9. ledna ve Volgogradu
 Tančící dům – moderní bankovní budova na nároží Jiráskova náměstí a Rašínova nábřeží v Praze
 Valkounský dům – měšťanský dům v Praze na Malé Straně v Nerudově ulici

v kultuře
 Dům (film, 1986) – americký film (režie: Steve Miner)
 Dům (film, 2007) – francouzský film (režie: Manuel Poirier)
 Dům (film, 2011) – slovensko-český film (režie: Zuzana Liová)
 Byl jednou jeden dům – český televizní miniseriál
 Dům loutek – americký sci-fi seriál tvůrce Josse Whedona
 Dům o tisíci patrech – česká sci-fi novela Jana Weisse
 Dům zlomených srdcí – hořká společenská komedie Georga Bernarda Shawa
 Panský dům – román Jamese Clavella z roku 1981
 Ponurý dům – román anglického spisovatele Charlese Dickense

příjmení
 František Dům (1936–2013) – český lední hokejista, otec Martina Důma
 Martin Dům (* 1967) – český lední hokejista, syn Františka Důma

jiné významy
 Dům snů – česká reality show TV Nova

Reference

Externí odkazy